Ashampoo AntiVirus — антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое германской частной компанией Ashampoo. Предоставляет пользователю защиту от вирусов, троянских и шпионских программ, руткитов, Adware с ежедневным обновлением своих баз данных.

Описание 
Является очень маленьким по размеру, а также экономным в потреблении системных ресурсов. Благодаря встроенной проактивной защите способен обнаруживать вирусы, которые отсутствуют в базе данных. Также антивирус можно настроить так чтобы он обнаруживал какие-то , сайты и другое. 

Включает в себя различные режимы  и осуществляет проверку: 
 всего компьютера.
 памяти.
 системных областей.
 жёстких дисков.
 CD/DVD.
 папок

Ко всему прочему, программа оснащена антивирусным монитором, планировщиком заданий, карантинной областью и журналом событий. Может интегрироваться в оболочку Windows и производить сканирование выбранных папок/файлов из контекстного меню, а также, при установленной опции, выключить компьютер по завершению проверки объектов на наличие вредоносных программ.

Антивирус не является кроссплатформенным программным обеспечением и работает только на компьютерах под управлением операционной системы Microsoft Windows.

Ссылки 
 Страница программы Ashampoo AntiVirus 
 
 

Антивирусы
Антишпионские программы
Ashampoo